Roberto Renzi  – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Roberto Renzi  – fumettista e giornalista italiano